manna, a zsidó nép legendás tápláléka Mózes második könyvében
 manna, többféle növény, így például a Fraxinus ornus, Fraxinus angustifolia, Alhagi manna, Eucalyptus viminalis, Eucalyptus gunnii, Eucalyptus pulverulena beszáradt édeskés nedve, ami emberi és állati táplálkozásra alkalmas
 manna gumifa (Eucalyptus viminalis)
 mannakőris, más néven virágos kőris
Nevek
 Manna, keresztnév
 Manna, családnév
Települések
 Manna, város Görögországban
 Manna, falu Burmában
egyéb
 Operation Manna, a brit légierő kódszava egy 1944. októberi műveletre
 MANNA, Metropolitan Area Neighborhood Nutrition Alliance 
 Manna Kulturális Egyesület, rövidítve: MaNNa